Airport ( für Flughafen) steht für:
 einen Roman von Arthur Hailey
 eine Verfilmung des Romans von Arthur Hailey, siehe Airport (Film)
 eine Marke des Computerherstellers Apple für WLAN-Produkte, siehe Apple AirPort
 eine Diskothek in Würzburg; siehe Airport (Diskothek)
 ein Song der britischen Rockband „The Motors“ von 1978

Siehe auch:
 Airport Creek